Hieronder staat een lijst van de 200 grootste steden van Rusland. De lijst is gerangschikt op de getallen uit 2010, die afkomstig zijn van de laatste Russische volkstelling, die onder normale omstandigheden elke 10 jaar wordt gehouden.

In de onderstaande lijst zijn steden die de hoofdstad van een van de deelgebieden van Rusland vormen vet weergegeven.

 
Rusland
Steden